Амірі () — прізвище перського походження. Відомі носії:
 Вахід Амірі — іранський футболіст
 Зохіб Іслам Амірі — афганський футболіст
 Надім Амірі — німецький футболіст афганського походження